E7 steht für:
 elliptische Galaxie, stark abgeplattet in der Hubble-Sequenz
 Emerging 7, die E7-Staaten
 Europastraße 7 vom französischen Pau zum spanischen Saragossa
 Europäischer Fernwanderweg E7  (Atlantik – Mittelmeer – Gardasee – Schwarzes Meer)
 European Aviation Air Charter, ehemalige britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Bosnien und Herzegowina
 Renault E7, Bustyp des französischen Automobilherstellers Renault Trucks
 Vollkornteigwaren besonderer Art im Bundeslebensmittelschlüssel
 Carbon E7, ein Pkw-Modell der Carbon Motors Corporation
 Elephant Seven, eine Mediaagentur innerhalb des Pixelpark-Konzerns in Hamburg
 Die 133-dimensionale exzeptionelle Lie-Gruppe E7
 E 7, ein Häuserblock in der Quadratestadt Mannheim
 E7 (Gruppe), eine exzeptionelle Liegruppe

E7